Грауэрман — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Грауэрман, Анатолий Семёнович (1907—1979) — советский военный инженер, конструктор артиллерийских вооружений, лауреат Сталинской премии.
 Грауэрман, Григорий Львович (1861—1921) — русский врач, акушер-гинеколог.